Croce ima više značenja:
 Croce
 Croce, Alessandria
 Croce, Arezzo
 Croce, Asti
 Croce, Biella
 Croce, Bologna
 Croce, Caserta
 Croce, Cuneo
 Croce, Frosinone
 Croce, Lucca
 Croce, Macerata
 Croce, Massa-Carrara
 Croce, Messina
 Croce, Novara
 Croce, Parma
 Croce, Pavia
 Croce, Piacenza
 Croce, Potenza
 Croce, Reggio Emilia
 Croce, Rimini
 Croce, Salerno
 Croce, Siena
 Croce, Treviso
 Croce, Venezia
 Croce, Verona
 Croce, Vibo Valentia